Požár může být:

 požár – každé nežádoucí hoření
 Požár (rybník) – rybník nacházející se na Jevanském potoce na severozápadním okraji Louňovic

příjmení
 Jakub Požár (* 1974) – český malíř, ilustrátor, grafik, designér
 Norbert Požár (* 1934) – český a československý politik
 Tomáš Požár (* 1975) – český fotbalový obránce, funkcionář a trenér

Požáry 
 Požáry – národní přírodní památka v Praze-Řeporyjích
 Požáry (Městečko) – zemědělský dvůr u Městečka u Křivoklátu
 Myslivna Horní Požáry a přiléhající Hornopožárské lesy u Jílového u Prahy